Баля́сный — фамилия, женская форма — Балясная. Известные носители:

 Балясный, Александр (род. 1964) — советский и российский футболист.
 Балясный, Борис Исаакович (род. 1957) — русский поэт, переводчик, учёный-переводовед, педагог, издатель.
 Балясный, Константин Александрович (1860—1917) — российский военный и государственный деятель.